

Anni
6 – anno del I secolo d.C.
6 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
6 – numero naturale

Musica
6 – album degli After Crying del 1997
6 – album dei Mucc del 2006
6 – album dei Pigface del 2009
6 – album degli Hadag Nahash del 2010

Pagine correlate 
SEI
SIX